San Massimiliano di Roma, martire in data imprecisata, celebrato il 26 agosto;
San Massimiliano di Celeia († 281 circa), vescovo e martire, celebrato il 12 ottobre;
San Massimiliano di Tebessa († 295 circa), martire a Tébessa, celebrato il 12 marzo;
San Massimiliano di Antiochia († 362, martire ad Antiochia con san Bonoso, celebrato il 21 agosto;
San Massimiliano Maria Kolbe († 1941), sacerdote francescano polacco, martire ad Auschwitz, celebrato il 14 agosto.
'''San Massimiliano da Vigo Meano 
Patrono dei soccorritori 
Celebrato il 10 ottobre